Die Bezeichnung IA-8 steht für: 

 eine 8-bit Mikroprozessor-Architektur, siehe Intel 8008
 die Abkürzung für den Satelliten Intelsat Americas 8

IA08